

Wydarzenia 

 Europa
 Szóste starożytne igrzyska olimpijskie.
 Założono miasta: Trapezunt i Kyzikos.